Hakala ist der Familienname folgender Personen:

 Aki Hakala (* 1979), finnischer Schlagzeuger, siehe The Rasmus
 Anita Hakala (* 1971), finnische Biathletin
 Karri Hakala (* 1996), finnischer Skilangläufer
 Matti Hakala (* 1984), finnischer Biathlet
 Mika Hakala (* 1971), finnischer Biathlet
 Terhi Hakala (* 1962), finnische Diplomatin und UN-Funktionärin
 Vesa Hakala (* 1968), finnischer Skispringer
 Yrjö Hakala (* 1932), finnischer Eishockeyspieler

Hakala ist das Pseudonym folgender Personen:

 Hakala (Sänger) (Nihad Fetić; * 1966), bosnischer Sänger